Franciaország
Saint-Samson, település Calvados megyében
Saint-Samson, település Mayenne megyében